Lönne oder Loenne ist der Familienname folgender Personen: 

 Karl-Egon Lönne (1933–2006), deutscher Historiker
 Petra Lönne (* 1968), deutsche prähistorische Archäologin
 Sonia Loenne (* 1996), deutsche Jazzmusikerin
 Wilhelm Lönne (1882–1951), sozialdemokratischer Politiker

Siehe auch:
 Lönn